De Schrijver  ist der Familienname folgender Personen:

 Georges De Schrijver (1935–2016), belgischer katholischer Theologe
 Karel De Schrijver (1908–1992), belgischer Komponist, Dirigent und Musiker
 Maurits De Schrijver (* 1951), belgischer Fußballspieler